Нобиле, Умберто (1885—1978) — итальянский дирижаблестроитель, исследователь Арктики, генерал.
 Нобиле — крупный ударный кратер, расположенный в области южного полюса на видимой стороне Луны.

См. также 
 Нобили (значения)